Betty, voornaam, een verkorte vorm van de meisjesnaam Elisabeth
Betty Owczarek, meestal kortweg "Betty", een Belgische zangeres
Mitsubishi G4M, een Japanse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog 
Betty (film), Franse film uit 1992 onder regie van Claude Chabrol
Betty (album), een album van Idaly uit 2023